Never Give Up steht für: 

 Never Give Up (Sia-Lied), ein Lied der Singer-Songwriterin Sia
 Never Give Up!, ein Shōjo-Manga von Hiromu Mutou
 Never Give Up (1978), ein Film von Junya Sato

Siehe auch: 

 Never Gonna Give You Up